Robben est un nom pouvant désigner :
 Robben Island, île d'Afrique du Sud ;
 Robben Ford, guitariste et chanteur de blues américain ;
 Arjen Robben, footballeur néerlandais évoluant avec le FC Groningen.

Voir aussi